SV Schalding-Heining (celým názvem: Sportverein Schalding-Heining e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorském městě Passau. Založen byl 22. května 1946 pod názvem SV Schalding. Svůj současný název nese od roku 1951. Od sezóny 2013/14 působí v Regionallize Bayern, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Städtische Sportanlage am Reuthinger Weg s kapacitou 2 500 diváků. Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl zimních sportů, tanečního sportu, nordic walkingu, kalanetiky a stepu.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1946 – SV Schalding (Sportverein Schalding)
 1951 – SV Schalding-Heining (Sportverein Schalding-Heining e. V.)

Získané trofeje 
 Bayerischer Pokal ( 1× )
 1997/98

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1998–1999: Bezirksoberliga Niederbayern
 1999–2009: Landesliga Bayern Mitte
 2009–2011: Fußball-Bayernliga
 2011–2012: Landesliga Bayern Mitte
 2012–2013: Fußball-Bayernliga Süd
 2013– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1946
SV Schalding-Heining